Calma peut faire référence à :
 Calma, ville d'Afghanistan ;
 Čalma, ville de Serbie ;
 Calma, espèce d'animale ;
 Costa Calma, station balnéaire des Iles Canaries ;
 Calma, chanson de  ;
 Con Calma, chanson de Daddy Yankee et de Snow.